Lederverwerkende industrie
 Koninklijke Lederfabrieken Oisterwijk – het terrein van dit voormalige bedrijf wordt herontwikkeld onder de naam Leerfabriek
 Grootschalige onderwijsinstellingen worden gekscherend of neerbuigend aangeduid als leerfabriek, zie:
 Scholengemeenschap
 Universiteit